Валериус, Берта (1824—1895) — шведская художница и фотограф.
 Валериус, Константин Дмитриевич (1894 или 1898—1938) — советский хозяйственный и партийный деятель, организатор производства.
 Валериус, Сарра Самуиловна — советский искусствовед и критик, инженер.